Ali Mrabet, parfois orthographié Aly M'Rabet, né le  à Tunis, est un acteur, danseur et chorégraphe tunisien.

Biographie 
Après une période de quatre années d'apprentissage en danse contemporaine passées auprès d'Hafedh Zallit, durant laquelle il participe à plusieurs créations de la compagnie Haraka Danse sous la direction du même chorégraphe, Mrabet se lance dans un atelier de recherche au centre culturel de la ville de Tunis, « L'Atelier Haraka en création », qui donnera naissance, après sa première pièce Tænia, à sa deuxième chorégraphie Territorium. Cette pièce est présentée sur les planches du Centre arabo-africain de formation et de recherches théâtrales, le théâtre El Hamra de Tunis et au Centre national des arts dramatiques et scéniques du Kef lors des 24h de théâtre non-stop organisées en 2007.

En octobre 2007, Ali Mrabet monte son premier solo, Hum Yughadirun Wa Yussefirun Bi Samt (Ils quittent et voyagent en silence) qui est sélectionné dans la section solo de la septième édition de la biennale Danse l'Afrique danse !. En novembre 2007, il crée avec le styliste tunisien Salah Barka une installation de danse dans le cadre de Dream City, un festival d'art contemporain tenu dans la médina de Tunis.

En mars 2008, Mrabet rejoint, dans le cadre de sa formation en dramaturgie, l'équipe des jeunes artistes dramaturges du Centre arabo-africain de formation et de recherches théâtrales au théâtre El Hamra.

C'est par hasard qu'un jour il est appelé pour jouer dans un film : Mehdi Ben Attia, réalisateur tunisien vivant à Paris, choisit Ali Mrabet pour jouer le rôle de Wassim dans son long métrage Le Fil, premier film qui raconte une histoire d'amour entre hommes en Tunisie aux côtés de Salim Kechiouche. Le film, qui sort en France en 2010, est interdit de diffusion en Tunisie en raison du sujet.  

En septembre 2008, Mrabet joue dans une sitcom comique du réalisateur tunisien Nejib Belkadhi. Dans la série baptisée Weld Ettalyana, son rôle est celui d'un jeune artiste perdu, issu d'un mariage entre un Tunisien et une Italienne. À partir d'octobre 2008, il mène un projet culturel sous le nom de TB KultureS composé d'une webradio à vocation culturelle artistique alternative, un programme de soutien aux jeunes artistes et un opérateur culturel avec la création de deux manifestations, dont [K]ravane Vidéo.

En mars 2009, il crée avec Amira Chebli et Abdesslem Jmel, après un mois passé au Centre national des arts dramatiques et scéniques du Kef, une pièce de théâtre expérimental se basant sur la danse contemporaine. Intitulée 45° à l'ombre, cette pièce est présentée en un cycle de cinq représentations au Centre culturel international d'Hammamet dans le cadre du Festival international d'Hammamet 2009.

Depuis août 2009, Mrabet fait partie de l'équipe du talk show Ness Nessma, diffusé sur la chaîne de télévision Nessma, en tant que chroniqueur.

Références

Liens externes 
 
 
 .

Acteur tunisien de cinéma
Acteur tunisien de télévision
Acteur tunisien de théâtre
Acteur tunisien du XXIe siècle
Danseur tunisien du XXIe siècle
Chorégraphe tunisien
Naissance en mai 1987
Naissance à Tunis